Une attache est un nom commun pouvant désigner :
 trivialement ce qui sert à attacher, c'est-à-dire à lier ou à joindre à un objet, à tenir serré ou accolé, à fixer ou agrafer, à accrocher ou appliquer sur une surface.
 En anatomie, l'attache est l'endroit où s'insère un muscle, un ligament. 
 Le vocabulaire ferroviaire connaît l'attache, un dispositif permettant la fixation des rails sur les traverses.
 En matière de transport par câble, l'attache est un dispositif mécanique solidaire du véhicule (agrès, siège, cabine ou benne), qui le relie au câble en mouvement de façon à assurer son déplacement. L'attache est généralement liaisonnée au câble suivant le principe mécanique de la pince exerçant une force de serrage adaptée. On trouve des attaches fixes, où le véhicule est reste toujours relié, et des attaches débrayables, qui permettent à ce dernier d'être désolidarisé du câble dans les gares.

 Dans le monde maritime, le port d'attache d'un navire est la ville portuaire ou le pays qui figure en en-tête sur les papiers d'enregistrement officiel, en particulier de douane, du vaisseau.

Au pluriel, les attaches désignent de manière imagée les poignets et chevilles. 

Au sens figuré, l'attache implique une dépendance interindividuelle, un lien par sens du devoir ou des valeurs, par intérêts ou par sentiments de dévouement, d'abnégation, de résistance… 
 En sociologie, l'attache désigne un lien social, à savoir, l'ensemble des appartenances, des affiliations, des relations qui unissent les gens ou les groupes sociaux entre eux.